Анато́лий Бы́ков:
 Быков, Анатолий Валентинович (род. 1977) — российский флорбольный тренер. 
 Быков, Анатолий Михайлович (род. 1953) — советский борец греко-римского стиля.
 Быков, Анатолий Николаевич (1953—2021) — советский футболист, российский тренер.
 Быков, Анатолий Николаевич (1936—2016) — изобретатель, глава городского округа Сухой Лог, почётный гражданин Свердловской области
 Быков, Анатолий Петрович (род. 1960) — российский бизнесмен, политический и общественный деятель.
 Быков, Анатолий Тимофеевич (род. 1947) — российский ученый, специалист в области экологии человека.